Оване́с Авакя́н: Авакян, Ованес (1882—1959) — литератор, редактор журнала «Кочиак Айастани» в Нью-Йорке.
 Авакян, Ованес Степанович (1900—1984) — армянский актёр.